Аксютовка — название географических объектов на Украине:

 Аксютовка — село в Змиёвском районе Харьковской области.
 Аксютовка — остановочная платформа Южной железной дороги.